Карл — имя, фамилия.

 Карл — мужское имя.

Носители фамилии 
 Карл, Артур Генрихович (1928—2004) — общественный деятель, политик, руководитель немецкой общины г. Энгельса.
 Карл, Бенджамин (род. 1985) — австрийский сноубордист.
 Карл, Виктория (род. 1995) — немецкая лыжница.
 Карл, Габриэль (род. 1998) — канадская футболистка.
 Карл, Джерри (род. 1958) — американский политик.
 Карл, Джордж (род. 1951) — американский баскетболист.
 
 Карл, Катарина (1865—1938) — американская художница.
 Карл, Мэттью (род. 1984) — американский хоккеист.
 Карл, Ник (род. 1981) — австралийский футболист.
 Карл, Рене (1875—1954) — французская актриса, режиссёр, продюсер.
 Карл, Чарльз (1898—1946) — американский гребец.
 Карл, Эрик (1929—2021) — американский дизайнер, иллюстратор и писатель.

Персоны, известные по имени 
 Карл (архиепископ Майнца)
 Карл (великий герцог Баденский)
 Карл (герцог Бретани)
 Карл (1467—1538) — последний герцог Гелдерна и граф Цютфена (с 1492 года).
 Карл (герцог Дураццо)
 Карл (герцог Орлеанский)
 Карл (герцог Саксен-Мейнингена)
 Карл (король Прованса)
 Карл (ландграф Гессен-Касселя)
 Карл Австрийский
 Карл Ангулемский
 Карл Беррийский
 Карл Вианский
 Карл Вюртембергский
 Карл Гессен-Кассельский
 Карл Гессенский
 Карл Мекленбург-Стрелицкий
 Карл Омальский
 Карл Саксонский (герцог Курляндии)
 Карл Смелый
 Карл Тешенский
 Карл Топия
 Карл Шведский, герцог Вестергётландский
 Карл Юный
 Карл д'Этамп
 Карл де ла Серда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Карл XI, король Швеции в 1660—1697 гг. (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
 Карл XII, король Швеции в 1697—1718 гг. (династия Пфальц-Цвейбрюкенов).
 Карл XIII, король Швеции в 1809—1818 гг. (династия Голштейн-Готторпов).
 Карл XIV Юхан, король Швеции в 1818—1844 гг. (династия Бернадотов).
 Карл XV, король Швеции в 1859—1882 гг. (династия Бернадотов).
 Карл XVI Густав, король Швеции c 1973 г. (династия Бернадотов).

Разное 
 Карл (сословие)
 Карл (самоходная мортира)
 Карл, герцог (роман)
 Карл (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Карл-театр — музыкальный театр в Леопольдштадте (Вена, Австрия).

См. также 
 Карл Август
 Карл Александр
 Карл Вильгельм
 Карл Густав
 Карл Людвиг
 Карл Мартелл (значения)
 Карл Фердинанд
 Карл Филипп (значения)
 Карл Фридрих
 Карл Эдуард
 Карл Эммануил
 Карл де Бурбон
 Карл дю Мэн (значения)
 Карл д’Артуа
 Карла
 Карлы